Карштедт (нем. Kahrstedt) — топоним.

 Карштедт — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 
 Карштедт (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Карштедт (Пригниц) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Карштедт, Ульрих (1888–1962) — германский антиковед.